Küttel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Küttel (* 1979), Schweizer Skispringer
 Arno Küttel (* 1963), Schweizer Radrennfahrer
 Beat Küttel (1733–1808), Schweizer Benediktiner und Fürstabt des Klosters Einsiedeln
 Karl Küttel (1818–1875), Bürgermeister von Temeswar